HKU est un sigle qui peut désigner :
 Hong Kong University (en français, Université de Hong Kong), une des plus importantes institutions publiques d'enseignement et de recherche à Hong Kong ;
 HKU (où HKU signifie Hong Kong University), une station de la Island line du métro de Hong Kong ;
  (en français, École d'art d'Utrecht), un établissement d'enseignement des arts du spectacle et des arts visuels à Utrecht, aux Pays-Bas.